NULL може означати таке:

 У деяких мовах програмування (наприклад, C) означає нульовий вказівник;
 Null (SQL) — спеціальне значення (псевдозначення), яке може бути записане в полі таблиці бази даних;
 Нульовий результат — відсутність очікуваного результату в науковому експерименті;
 Нульова гіпотеза — статистичний термін;
 0 — число 0 (нуль);
 Нуль (символ) — закодований «00» символ коду ASCII, що використовується в основному для термінатора стрічки або розмежовувача;
 /dev/null — спеціальний файл який уявляє собою порожній пристрій в Unix-подібних операційних системах. Допис у цей файл завжди успішний незважаючи на розмір даних, зчитування тих самих даних з нього неможливе;
 Нуль-поле — концепція в електромагнетизмі й теоретичній фізиці.

Див. також 
 Nil